Smetana může být:

obecně
 smetana – nejtučnější část kravského mléka 
 mléčný výrobek vyrobený ze smetany
 sladká smetana, např. smetana do kávy
 zakysaná smetana
 smetana ke šlehání – šlehačka

příjmení osob
 Smetana (příjmení) – více nositelů příjmení 

jiný význam
 Smetana (kráter) – kráter na planetě Merkur pojmenovaný po Bedřichu Smetanovi
 Smetana (planetka) – planetka č. 2047, objevená r. 1971 L. Kohoutkem, pojmenovaná po Bedřichu Smetanovi
 lidové označení bankovky v hodnotě 1000 Kčs, na které byl vyobrazen Bedřich Smetana
 Smetana (Plchovice), část obce Plchovice v okrese Ústí nad Orlicí
 SMETANA (Self-Modifying, Extremely Tiny Automaton Application) – ezoterický programovací jazyk
 Pražský pěvecký sbor Smetana, český pěvecký sbor
 Smetana (časopis) – hudební časopis vycházející v letech 1910–1927
 Smetana – vila v Karlových Varech z roku 1900, kulturní památka

Související články 
 Smetanovo trio (Smetana Trio)
 Smetanovo kvarteto (Smetana Quartet)
 smetánka – synonymum pro pampelišku, rod dvouděložných rostlin